Епархия Трапани (, ) — епархия Римско-католической церкви, в составе митрополии Палермо, входящей в церковную область Сицилии.

Клир епархии включает 112 священников (77 епархиальных и 35 монашествующих священников), 17 диаконов, 43 монахов, 171 монахинь.

Адрес епархии: Via Giovanni XXIII 1, 91100 Trapani, Italia. Телефон: 0923 43 21 11. Факс: 0923 43 22 27.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 94 прихода в 9 коммунах Сицилии: все в провинции Трапани — Пачеко, Вальдериче, Эриче, Сан-Вито-Ло-Капо, Кустоначи, Кастелламмаре-дель-Гольфо, Алькамо, Калатафими-Седжеста и Эгадские острова.

Кафедра епископа находится в городе Трапани в церкви .

История 
Кафедра Трапани была основана 31 мая 1844 года буллой Ut animarum Pastores Папы Григория XVI на части территории епархии Мадзара дель Валло.

Территория новой епархии изначально включала Трапани, Монте-Сан-Джулиано (ныне Эриче), Пачеко, Кситта, Фавиньяна, Пантеллерия.
15 сентября 1950 года в состав епархии вошли города Алькамо, Калатафими и Кастелламмаре-дель-Гольфо, ранее находившиеся в епархии Мадзара-дель-Валло, под юрисдикцию которой были возвращены приходы на острове Пантеллерия.

Ординарии епархии 
 Винченцо Мария Марольда (22.7.1844 — 1851) — редемпторист
 Винченцо Чикколо Ринальди (27.6.1853 — 8.7.1874)
 Джованни Баттиста Бонджорно (18.12.1874 — 22.9.1879) — назначен епископом Кальтаджироне
 Франческо Рагуза (22.9.1879 — 17.4.1895)
 Стефано Джербино ди Канниттело (10.9.1895 — 1906) — бенедиктинец
 Франческо Мария Раити (6.12.1906 — 1.5.1932) — кармелит
 Фердинандо Рикка (12.8.1932 — 3.4.1947)
 Филиппо Яколино (10.11.1947 — 21.7.1950)
 Коррадо Минго (17.12.1950 — 28.4.1961) — назначен архиепископом Монреале
 Франческо Риччери (15.5.1961 — 31.7.1978)
 Эмануэле Романо (31.7.1978 — 8.9.1988)
 Доменико Аморозо (8.9.1988 — 18.8.1997) — салезианец
 Франческо Миччике (24.1.1998 — 19.3.2012)
 Алессандро Плотти (19.05.2012 — 24.09.2013) — апостольский администратор
 Pietro Maria Fragnelli (с 24.09.2013)

Статистика 
На конец 2013 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 99,4 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 139.100 || 139.603 || 99,6 || 86 || 50 || 36 || 1.617 ||  || 43 || 228 || 30
|-
| 1970 || 207.043 || 209.659 || 98,8 || 114 || 113 || 1 || 1.816 ||  || 50 ||  || 76
|-
| 1980 || 199.000 || 203.200 || 97,9 || 144 || 95 || 49 || 1.381 || 1 || 56 || 334 || 82
|-
| 1990 || 199.000 || 203.575 || 97,8 || 132 || 85 || 47 || 1.507 || 1 || 54 || 266 || 94
|-
| 1999 || 204.350 || 204.455 || 99,9 || 124 || 80 || 44 || 1.647 || 4 || 48 || 228 || 87
|-
| 2000 || 203.207 || 204.157 || 99,5 || 125 || 80 || 45 || 1.625 || 5 || 54 || 229 || 94
|-
| 2001 || 202.490 || 203.584 || 99,5 || 122 || 76 || 46 || 1.659 || 5 || 52 || 217 || 94
|-
| 2002 || 203.408 || 203.424 || 100,0 || 123 || 77 || 46 || 1.653 || 8 || 50 || 226 || 94
|-
| 2003 || 203.401 || 203.415 || 100,0 || 116 || 73 || 43 || 1.753 || 8 || 49 || 210 || 94
|-
| 2004 || 197.982 || 202.018 || 98,0 || 117 || 73 || 44 || 1.692 || 10 || 50 || 164 || 94
|-
| 2010 || 207.300 || 208.084 || 99,6 || 112 || 77 || 35 || 1.850 || 17 || 43 || 171 || 94
|}

Примечания

Источники 
 Annuario pontificio за 2011 год и предыдущие годы на сайте , страница 
Официальный сайт епархии

См. также 
 Трапани
 Собор Святого Лаврентия (Трапани)

Трапани
Трапани